— японский писатель-фантаст, а также автор романов в жанре фэнтези и хоррор.

Биография 
Родился 27 октября 1933 года в городе Тацуно (Хёго). Однако Рё Хаммура — это псевдоним писателя, а настоящее его имя Хэйтаро Киёно (清野 平太郎（きよの へいたろう）). В 1975 году Хаммура был отмечен премией Наоки за роман «Амаядори». В 1979 года по роману был снят фильм «Провал во времени».

Творчество Рё Хаммуриы имело значительное влияние на японскую фантастику 1960—1970-х; писателю, по сути, удалось создать национальный аналог европейского фэнтези — «легендарная фантастика». В таких его романах, как «Кровь камня» (1971) и «Тайные записи горы Санрё» (1973), действие разворачивается в легендарные самурайские времена, здесь много мистики, магии и традиционной синтоистской философии. В японской литературе Хаммура также был зачинателем жанра альтернативной истории (сага «Легенда о подозрительной звезду», 1975—1993).

В 1983 году Ханмура стал первым лауреатом Литературной премии Идзуми Кёка за роман «Musubi no Yama Hiroku». В 1988 году ему была присуждена Большая премия японской научной фантастики или Nihon SF Taisho Award.

Избранные произведения

Романы 
 «Иси но кэцумяку» () Hayakawa shobou, 1971
 «Оёнэ хэйкити токи но ана юки» () Hayakawa shobou, 1971
 «Хиккакатта хару» () Freberu-kan, 1972
 «Гунка но хибики» () Jitsugyou Nippon no-sha, 1972
 «Мусуби но яма хироку» () Hayakawa shobou, 1973
 «Оугон дэнсэцу» () Shouden-sha, 1973
 «Ейю дэнсэцу» () Shouden-sha, 1973
 «Акукан Ёсай» () Hayakawa shobou, 1974
 «Вага фурусато ва ёми но куни» () (contained «Sengoku Jieitai») Hayakawa shobou, 1974
 «Сэнгоку дзиэйтай» ()
 «Ёсэйдэн» () Kodansha, 1975—1995

Переводы на английский 
 «Cardboard Box»
 «The Best Japanese Science Fiction Stories», Dembner Books, 1989 / Barricade Books, 1997
 «Speculative Japan», Kurodahan Press, 2007
 «Tansu» («The Best Japanese Science Fiction Stories», Dembner Books, 1989 / Barricade Books, 1997)

Примечания

Литература 
 The Encyclopedia of Science Fiction, page 641
 Кодзи Миякадзе «Чайная церемония в компьютерном зале» — Журнал «Если» № 3 2008
 Евгений Харитонов «За Великой стеной» // Е. — 1998. — 1. — С. 247—260.

Ссылки 
 Hanbunko(半文居) Official Web Site (Japanese only)
 Brief obituary at Time under «Ryo Hammura» 

Писатели-фантасты Японии
Авторы фэнтези
Лауреаты премии «Сэйун»